Tissa, rei de Ceilan
 Tissa, antiga ciutat de l'interior de Sicília
 Tissa, ciutat de Marroc